Черим Сообцоков (, 24 августа 1924, Тахтамукай — 6 сентября 1985, Патерсон (Нью-Джерси)) — черкесский коллаборационист, сотрудник ЦРУ.

Биография 
Черкес. Родился в ауле Тахтамукай по одним сведениям 1 января 1918 года, по другим 24 августа 1924 года.

Во время Великой Отечественной войны в августе 1942 года начал сотрудничать с немцами. Был назначен начальником полиции в своём ауле Тахтамукай. В 1943—1944 вербовал черкесов в Северокавказский легион вермахта. В начале 1945 года получил чин лейтенанта СС.

После Второй мировой войны через Италию выехал в Иорданию. Работал в иракской нефтяной компании.

В 1953—1959 годах работал на ЦРУ, подготавливал агентов для заброски в СССР.

В 1955 году иммигрировал в США. В 1960 получил американское гражданство.

Министерство юстиции США расследовало возможную причастность Сообцокова к военным преступлениям в период второй мировой войны, но в итоге дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

15 августа 1985 года Сообцоков был тяжело ранен возле своего дома взрывом бомбы. В 4.29 утра сосед Сообцокова увидел, что горит его машина, стоявшая перед домом, и позвал его. Когда Сообцоков вышел из дома, раздался взрыв. Были также ранены его жена, дочь и внук.

Скончался от последствий ранений 6 сентября 1985 года.

В причастности к убийству Сообцокова ФБР подозревало членов Лиги защиты евреев. Радикальный раввин Меир Кахане заявил, что может только приветствовать убийство Сообцокова.

Полицейское расследование не смогло раскрыть убийство.

Ссылки 
 Historian Richard Breitman’s file on Soobzokov 
 Tscherim Soobzokov

Примечания 

Иммигрировавшие в США из СССР
Кавказский коллаборационизм
Офицеры СС
Сотрудники ЦРУ
Нераскрытые убийства в США
Жертвы убийств